Јилем може бити:

 Јилем (Јиндрихув Храдец), насељено мјесто у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република
 Јилем (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република